Mocidade Futebol Clube é uma agremiação social-esportiva da cidade do Rio de Janeiro, fundada a 16 de fevereiro de 1932.

História 
Localizado à rua Fernandes Lima, 401, em Anchieta, clube é uma das áreas de lazer do bairro, possuindo um modesto ginásio e um campo de jogo oficial, porém sem arquibancadas.

Na parte futebolística, disputou o Campeonato do Departamento de Futebol Amador da Capital em 2005, promovido pela FFERJ, como convidado.

Em 2010, seria presença quase certa na edição do referido certame que ora se intitula Campeonato Amador da Capital. A agremiação havia sido arrendada a Marco Cerdá, ex-goleiro de Clube de Regatas do Flamengo, Fluminense Futebol Clube, Santos Futebol Clube,Teresópolis Futebol Clube e Esporte Clube Nova Cidade, que vinha atuando recentemente como gerente de futebol do Esporte Clube Nova Cidade. Mas, alguns desacordos entre ambos findaram a parceria. 

Disputa, no entanto, as categorias de base do Campeonato Iguaçuano, promovido pela Liga de Desportos de Nova Iguaçu. Em 2010 perde a decisão da Taça Cidade de Nova Iguaçu, categoria Sub-16, para o Bayer Esporte Clube. No ano seguinte cede por empréstimo o seu espaço para os treinamentos do Rubro Social Esporte Clube.

Títulos 
 2010 - Vice-campeão da Taça Cidade de Nova Iguaçu (Categoria Sub-16);

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Campeonato Brasileiro
Copa do Brasil
Clubes brasileiros de futebol

Bibliografia 
 VIANA, Eduardo. Implantação do futebol Profissional no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Cátedra, s/d.

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1932